Ходкевич:
 Адам Тадеуш Ходкевич (1711—1745) — державний діяч і урядник Речі Посполитої
 Ходкевич Григорій Олександрович (? — 1572) — білоруський магнат, литовський гетьман, державний діяч і воєначальник Великого князівства Литовського.
 Іван Ходкевич (? — бл.1484) — київський воєвода від 1480, литовський маршалок.
 Олександр Франтішек Ходкевич (1776—1838) — військовий діяч Польщі, відставний генерал-майор (бригадний генерал), письменник, драматург, хімік, літограф, меценат.
 Ян Ходкевич (бл. 1537—1579) — державний діяч, один із найбільших магнатів Великого Князівства Литовського.
 Ян Кароль Ходкевич (1560—1621) — визначний польський військовий і політичний діяч литовського походження, Великий гетьман литовський (1605—1621).

Див. також 
 Ходкевичі